Baláž nebo Baláš je české a slovenské příjmení původem z maďarského osobního jména Balázs, lidová forma latinského jména Blasius, česky Blažej.

Známí nositelé 
 Alexej Baláž (1943–2016) – slovenský římskokatolický duchovní
 Anton Baláž (* 1943) – slovenský prozaik, scenárista, rozhlasový dramatik a publicista
 Blažej Baláž (* 1958) – slovenský malíř a vysokoškolský pedagog
 Branislav Baláž (* 1967) – slovenský fotbalista
 Emanuel Baláš (1914–1966) – český etnograf
 František Baláš (1888–???) – český katolický kněz
 Erik Baláž (* 1978) – slovenský ekolog, aktivista, režisér, autor knih o ochraně přírody a politik
 Ján Baláž (* 1951) – slovenský kytarista a zpěvák
 Július Balász (Baláž; 1901-1970) – československý plavec a trenér
 Jozef Baláž (rozcestník) – více osob
 Juraj Baláž (* 1980) – slovenský fotbalista
 Ladislav Baláž (fotbalový trenér) (1906–1977) – slovenský fotbalový trenér
 Libor Baláž (* 1977) – český fotbalista
 Marek Baláš (* 1978) – český skautský náčelník, pedagog a energetik
 Miloslav Baláš (1907–1983) – český spisovatel, historik a překladatel
 Peter Baláž (rozcestník) – více osob
 Rudolf Baláž (1940–2011) – slovenský diecézní biskup
 Stanislav Baláž (* 1964) – slovenský fotbalista
 Vladimír Baláž (* 1944) – slovenský fotbalista

ženský tvar s přechýlením
 Jarmila Balážová (* 1972) – česká novinářka romské národnosti
 Ľubomíra Balážová (* 1968) - slovenská běžkyně na lyžích
 Mária Balážová – slovenská malířka a výtvarnice

podobné jméno
 Ota Balage (* 1961) – český hudebník

Maďarská příjmení